Тексье () — французская фамилия. Известные носители:

 Тексье, Александр (род. 1999) — французский хоккеист.
 Тексье, Андре Луи Виктор (1777—1864) — французский художник.
 Тексье, Шарль Феликс (1802—1871) — французский археолог и путешественник.